Caridina — род креветок из семейства  инфраотряда  длиной до 1 см без усов.

Распространение 
Широко представлены в тропических и субтропических водах Восточной Азии.

Описание 
Имеют длину головогруди до 1 см (например, 0,9—9,8 мм у вида C. cantonensis и 1,2—7,4 мм у вида C. serrata).

Использование человеком 
Представители рода Caridina съедобны, а вид C. multidentata экспортируется. Некоторые виды разводятся в аквариумах. В отличие от диких форм, не имеющих явной окраски в полоску, в аквариумистике популярны в продаже черно-белые полосатые формы C. cantonensis, известные как «креветка пчела» (), неверно называть их «креветка чёрный кристалл» () так как кристаллами называют красно-белую форму этого вида: «креветка красный кристалл» (). Дикие их формы называются «дикая креветка пчела» (). Существует так же цветовая вариация дикой формы с оранжевым оттенком называемая «оранжевая креветка пчела» ().

Классификация 
В этом роду регулярно описываются новые виды, что предполагает наличие гибридизации между симпатрическими видами. Это требует осторожности при интерпретации молекулярных филогенетических исследований, в которых не используют большое количество экземпляров.

 Caridina acuminata
 Caridina acutirostris Schenkel, 1902
 Caridina africana
 Caridina apodosis
 Caridina appendiculata
 Caridina babaulti
 Caridina brachydactyla
 Caridina brevirostris
 Caridina bruneiana
 Caridina buehleri
 Caridina cantonensis Yu, 1938
 Caridina ceylanica
 Caridina dennerli
 Caridina denticulata
 Caridina edulis
 Caridina ensifera Schenkel, 1902
 Caridina excavatoides
 Caridina formosae
 Caridina gracilipes
 Caridina gracilirostris
 Caridina johnsoni
 Caridina laevis
 Caridina lanceolata Woltereck, 1937
 Caridina longidigita
 Caridina longirostris
 Caridina malayensis
 Caridina multidentata (=C. japonica)
 Caridina nilotica Roux, 1833
 Caridina nitonica
 Caridina opaensis Roux, 1904
 Caridina propinqua
 Caridina sarasinorum Schenkel, 1902
 Caridina serrata
 Caridina serratirostris — Ninja Shrimp
 Caridina spongicola Zitzler & Cai, 2006
 Caridina thambipilaii
 Caridina tonkinensis
 Caridina trifasciata Yam & Cai, 2003
 Caridina typus H.Milne-Edwards, 1837
 Caridina weberi
 Caridina wilkinsi
 Caridina yunnanensis
 Caridina cf. cantonensis A — Diamond Shrimp, Bee Shrimp
 Caridina cf. cantonensis B — Crystal Red Shrimp, Red Bee Shrimp
 Caridina sp. A 'Lake Poso'
 Caridina sp. B 'Poso River'
 Caridina sp. C 'Kawata River'
 Caridina sp. D 'Puawu River'
 Caridina sp. E 'Blue Ensifera'

Примечания

Литература 
 von Rintelen, Kristina; von Rintelen, Thomas & Glaubrecht, Matthias (2007): Molecular phylogeny and diversification of freshwater shrimps (Decapoda, Atyidae, Caridina) from ancient Lake Poso (Sulawesi, Indonesia) — The importance of being colourful. Mol. Phylogenet. Evol. 45(3): 1033—1041.

Ссылки 
 Red bee shrimp 
 shrimpfanatics.com  
 www.caridine.it 

Atyidae
Роды ракообразных